

Geografia

Francia 
 Cantone di Cassel ex divisione amministrativa dell'Arrondissement di Dunkerque
 Cassel – comune nella regione dell'Alta Francia
 Lamothe-Cassel – comune della regione dell'Occitania

Germania 
 Cassel – fino al 1926 denominazione di Kassel
 Cassel – denominazione in francese di un centro abitato ora diventato un quartiere di Wiesbaden

Stati Uniti d'America 
 Cassel – centro abitato della California
 Cassel – centro abitato del Wisconsin
 New Cassel – census-designated place (CDP) dello stato di New York

Persone 

 Cécile Cassel, nata Cécile Crochon (1982) – attrice francese
 David Cassel (1818-1893) – storico e teologo tedesco, di origine ebraica
 Ernest Cassel (1852-1921) – banchiere tedesco
 Gustav Cassel (1866-1945) – economista svedese
 Jean-Pierre Cassel (1932-2007) – attore, ballerino e doppiatore francese
 Matt Cassel (1982) – ex giocatore di football americano statunitense
 Paulus Stephanus Cassel (1821-1892) – storico, giornalista e teologo tedesco
 Sandra Cassel (1948) – attrice statunitense
 Seymour Cassel (1935-2019) – attore statunitense
 Vincent Cassel (1966) – attore, doppiatore e produttore cinematografico francese

Pagine correlate 

 Battaglia di Cassel
 Kassel (disambigua)